Степанська волость — назва окремих волостей Російської імперії.

 Степанська волость — Волинська губернія, Рівненський повіт
 Степанська волость — Київська губернія, Канівський повіт